— японская писательница. Настоящее имя — .

Биография 
Махоко Ёсимото родилась в местечке Сэндаги, расположенном в одном из 23 специальных районов большого Токио Бункё. В своём районе ходила в среднюю школу № 8, затем поступила в старшую школу, расположенную в соседнем районе Итабаси. Окончила литературный факультет Японского университета в Нэриме.

Отец — , — литературный критик, поэт, публицист, философ, культовая фигура в молодёжных кругах. Мать —  — поэтесса, выпустила несколько сборников хайку. Старшая сестра — мангака .

В 2000 году сочеталась браком с сертифицированным рольфером , в 2003 году родила сына.

Творчество 
Выросшая в литературной семье, Ёсимото, по собственным словам, пишет с 5 лет. Её университетская выпускная работа, «Лунная тень», получила приз декана факультета. Именно это, по её собственным словам, придало ей уверенности в себе и послужило причиной выбора профессиональной деятельности.

Дебютировала под псевдонимом Банана Ёсимото — от любимых писательницей цветов банана. Изначально фамилия записывалась кандзи, но с 2003 года весь псевдоним целиком пишется хираганой.

Официальный литературным дебютом является роман «Кухня», получивший сразу три приза: премию журнала «Кайэн» 1987 г. за лучший дебют в ноябре 1987 года, литературную премию Кёка Идзуми в январе 1988 и рекомендательную премию министерства образования в августе 1988. Сейчас это самое известное её произведение переведено на многие языки и продаётся в 20 странах мира.

Всего Банана Ёсимото написала более 20 повестей, рассказов и эссе, а также несколько работ в соавторстве. По трём её произведениям — «Кухня», «Цугуми» и «Аргентинская бабка» — были сняты фильмы.

Произведения Бананы Ёсимото пользуются особой популярностью среди молодёжи, воспитанной на комиксах и телевидении, сразу же по выходе становясь бестселлерами. Так, «Кухня» к настоящему моменту выдержала в Японии свыше 70 переизданий. Исходя из тиражей и читательской популярности, восьмидесятые—девяностые годы в японской литературе можно назвать эпохой Ёсимото и Мураками.

Премии 
Книги Ёсимото отмечены рядом литературных премий:
 1987 — «Кухня» — 6-я премия журнала «Кайэн» за лучший дебют,
 1988 — «Лунная тень» (часть сборника «Кухня») — 16-я премия Идзуми Кёка,
 1988 — «Утаката/Убежище» — 39-я премия министра образования «Лучший рекомендованный дебютант»,
 1989 — «Цугуми» — 2-я премия Сюгоро Ямамото
 1993 — «NP» — 20-я премия Сканно (Италия)
 1995 — «Амрита» — 5-я премия им. Мурасаки Сикибу.
 1996 — «Ящерица» — премия Fendissime, категория авторов до 35 лет (Италия)
 1999 — ?? — литературная премия «Серебряная маска» (Maschera d’argento)(Италия)
 2000 — «Неверность и Южная Америка» — 10-я премия 
 2011 — «Неверность и Южная Америка» — итальянская литературная премия «Capri Award» за вклад в литературу

Библиография 

Помимо нижеперечисленных произведений, за Ёсимото числятся составленные ею сборники, изданные транскрипты радиошоу и др.

Художественные произведения

Сборники эссе

В соавторстве

Примечания

Ссылки 
 
 Банана Ёсимото на сайте издательства «Амфора»
 Банана Ёсимото в библиотеке Альдебаран

Японские писатели
Лауреаты премии Идзуми